Дмитрий Анатольевич Иванов — российский учёный в области разработки ландшафтно-мелиоративных систем земледелия, член-корреспондент РАСХН (2012), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 
Родился 21.08.1956 в г. Вышний Волочек Калининской области. Окончил Калининский государственный университет (1980). По направлению работал учителем географии и биологии средней школы в с. Овсище Вышневолоцкого района.

С 1981 года — во ВНИИ сельскохозяйственного использования мелиорированных земель:
 старший лаборант отдела агропочвоведения (1981—1988),
 младший научный сотрудник лаборатории агропочвоведения (1989),
 научный (1989—1991), старший научный сотрудник (1992—1995) лаборатории агромелиоративных обработок почв,
 заведующий лабораторией (1996—1998),
 с 1999 г.- заведующий отделом ландшафтно-мелиоративного земледелия (ныне отдел мониторинга состояния и использования осушаемых земель).

Доктор с.-х. наук (2001), профессор (2008), член-корреспондент РАСХН (2012), член-корреспондент РАН (2014).

Автор (соавтор) около 380 научных работ, в том числе 5 монографий и 7 учебных пособий.
Книги:
 Ландшафтно-адаптивные системы земледелия (агроэкологические аспекты). — Тверь, 2001. — 304 с.
 Сорно — полевая растительность Верхневолжья / соавт. А. Е. Родионова; Твер. гос. с.-х. акад. — Тверь, 2003. — 188 с.
 Адаптивные реакции сельскохозяйственных растений на ландшафтные условия Нечерноземья / соавт. Н. Е. Рубцова.- Тверь;Киров, 2007. — 355 с.
 Мелиорация и рациональное использование переувлажненных минеральных земель Нечерноземья России и Беларуси / соавт.: О. Н. Анцифирова и др.; Нац. акад. наук Беларуси и др. — Минск ;Москва, 2009. — 498 с.
 Продукционный процесс зерновых культур и многолетних трав в различных ландшафтных условиях : моногр. / соавт. :В. А. Тюлин, Н. В. Гриц; Твер. гос. с.-х. акад. — Тверь: Агросфера, 2010. — 125 с.
 Адаптивные реакции кормовых растений на агро- ландшафтные условия : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям 110100 « Агрохимия и агропочвоведение» и 110400 «Агрономия» / соавт.: В. А. Тюлин, Н. В. Гриц ; Твер. гос. с.-х. акад. — Тверь: Агросфера, 2011. — 182 с.
 Методика типизации агроландшафтов гумидной зоны по их мелиоративному состоянию и условиям сельскохозяйственного использования: метод. рекомендации / соавт.: Н. Г. Ковалев и др.; ГНУ Всерос. НИИ с.-х. использ. мелиорир. земель. — Тверь: Твер. вестн., 2012. — 35 с.
 Агроэкологическое обоснование ведения сельскохозяйственнго производства на мелиорируемых длительно используемых, нарушенных и загрязненных землях / соавт.: И. В. Гурина и др.; Всерос. НИИ с.-х. использ. мелиорир. земель и др. — М., 2014. — 483 с. — То же. — 2-е изд., доп. — Рязань, 2015. — 507 с.
 ГИС для сельскохозяйственных ВУЗов. Программно-картографические методы в агрономии. — Тверь: Изд. А. Н. Кондратьев, 2016. — 109 с.

Источники 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ

Выпускники Тверского государственного университета